Le mot Taube est un mot d'origine allemande signifiant colombe ou pigeon.

 Evert Taube (1890-1976), poète et chanteur suédois ;
 Johann Daniel Taube (1727-1799), médecin allemand ;
 Henry Taube (1915-2005), chimiste canadien, prix Nobel de chimie 1983 ;
 Michel Taube (1967- ), personnalité française ;
 Mortimer Taube (1910-1965), documentaliste américain, pionnier des sciences de l'information ;
 Sven-Bertil Taube (1934-2022), chanteur et acteur suédois. 
 Les membres de la famille von Taube, de la noblesse balte.

Voir aussi 
 Die Taube, en français Le Pigeon, est un roman de Patrick Süskind.
Homonymie de patronyme
 Le Taube est un type d'avion allemand utilisé par les Empires centraux aux débuts de la Première Guerre mondiale.